Demócrito, filósofo y matemático griego que vivió entre los siglos V-IV a. C., puede también hacer referencia a:

Filosofía 
 Modelo atómico de Demócrito, primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito.
 Pseudo-Demócrito, filósofo griego no identificado, que escribió sobre temas de química y alquimia bajo el seudónimo de Demócrito.

Arte 
 Demócrito, cuadro atribuido a Velázquez pintado alrededor de 1628.
 Heráclito y Demócrito, tema literario y artístico.
 Heráclito y Demócrito, cuadro del arquitecto y pintor Donato d'Angelo Bramante realizado en 1477.
 Heráclito y Demócrito, cuadro del pintor Peter Paul Rubens realizado en 1603.
 Demócrito, pseudónimo del dibujante español Eduardo Sojo.

Astronomía 
 Democritus, cráter de la luna.
 (6129) Demokritos, asteroide.

Botánica 
 Democritea, género monotípico de plantas con flores de la familia de las rubiáceas, del orden de las Gentianales .
 Democritea serissoides, única especie de ese género.

Instituciones 
 Universidad Demócrito de Tracia